Рудрапраяг:

 Рудрапраяг — город в индийском штате Уттаракханд в регионе Гархвал.
 Рудрапраяг — округ в индийском штате Уттаракханд в регионе Гархвал.